Homeworld 2 () — компьютерная игра, стратегия на космическую тему, продолжение Homeworld. Разработана компанией Relic Entertainment, издана в 2003 году компанией Sierra Entertainment. Действие игры разворачивается сто лет спустя после событий «Homeworld: Cataclysm», когда хиигарцам начинает угрожать новый враг, известный лишь как вэйгры. Графика и аудио игры являются существенно улучшенными по сравнению с первой частью. Также, стратегии игры за вэйгров и хиигарцев теперь многим отличаются благодаря существенным различиям в тактико-технических характеристиках кораблей обеих рас, в отличие от практически одинаковых кораблей кушан и таидан в первой части.
Следует упомянуть что, хотя «Homeworld: Cataclysm» считается официальным дополнением к первой части, создатели второй игры старательно избегают его упоминания во 2-й части, ввиду спорности нововведений дополнения, но, при этом, признают, что события «Homeworld: Cataclysm» имели место в истории вселенной HW.

В 2014 году правами на серию Homeworld приобрела Gearbox Software.

В 2015 году вышло переиздание игры под названием Homeworld Remastered Collection, включающее в себя и оригинальные части.

Сюжет 
На хиигарцев надвигается новая угроза. Воинственные вэйгры желают захватить всю галактику.
Как и прежде, игрок управляет огромным кораблём-маткой — в этот раз «Гордостью Хиигары». «Гордость Хиигары» вовсе не тот же материнский корабль из первой части, — это более совершенное судно второго поколения. Роль командного ядра корабля снова выполняет Каран С’джет. Экипажу «Гордости Хиигары» предстоит путешествовать в неизведанные регионы галактики, вступая в бои с новым противником, чтобы найти спасение для их расы…

Классы кораблей 
Система классов игры почти такая же как и в первой части, с несколькими добавками:
 Истребители — эскадрильи малых истребительных и штурмовых кораблей. Эскадрильи хиигарцев состоят из 5 истребителей, у вэйгров — из 7.
 Корветы — легкие корабли. Тяжелее и медлительнее истребителей, но лучше бронированы и лучше вооружены. Эскадрильи: по 3 в каждой у хиигарцев, и по 4 (кроме командных корветов) у вэйгров, и по одному корвету - минному заградителю для обеих рас.
 Фрегаты — обширный класс самых лёгких из тяжёлых кораблей, выполняющих различные функции.
 Тяжёлые корабли — верфь, флагман, носители, эсминцы, линкоры.
 Вспомогательные корабли — зонды, ресурсодобывающие корабли, мобильные очистительные заводы.
 Платформы — гиперврата, турели (кинетические, ионные и ракетные).

Большинство кораблей хиигарцев многоцелевые, тогда как корабли вэйгров более специализированы.
Флот вэйгров делает ставку на ракетные системы вооружений, а флот хиигарцев — на ионно-лучевые.

Расы 
В игре четыре основных расы: хиигаряне, вэйгры, бентуси и предтечи.

Хиигарцы (Hiigarans) 
Кушане из «Homeworld», вернувшиеся на родную планету, Хиигару. Теперь они защищают свою Родину от нового врага.

Вэйгры (Vaygr) 
Многие технологии вэйгров напоминают технологии таидан. Это неудивительно, так как в своём крестовом походе вэйгры завоевали многие цивилизации, включая миры бывшей Таиданской Империи. Предводитель вэйгров — Макаан, — непревзойдённый стратег.

Бентуси (Bentusi) 
Древняя, высокотехнологичная раса торговцев, называющая себя Свободными (Unbound). Все Бентуси являются единым целым со своим кораблём. Во второй части игры в галактике HW остался лишь один корабль Бентуси — их флагман «Бентус» (по другим данным — Harbour ship — Гавань). Судьба остальных неизвестна. (Возможно (и скорее всего), они уничтожены вэйграми и их союзниками. То есть уничтожены все другие оставшиеся в галактике HW Бентуси.) Также, по сюжету «Homeworld: Cataclysm», многие Бентуси бежали в другую галактику, гонимые страхом перед вторжением Твари.

Предтечи (Progenitors) 
Эта сверхмогучая и технологически высокоразвитая раса вымерла около 10 000 лет до событий игры. От них осталось множество артефактов, в том числе 3 ключевых гипер-ядра (одно из этих ядер у Хиигарцев, другое у Вейгров, третье у Бентуси).

Остатки былой мощи Предтеч — непобедимые беспилотные корабли — охраняют один из двух Дредноутов — защитников Саджуука. Они играют одну из важных ролей в игре. Все корабли предтеч обладают несравнимо высокими характеристиками по сравнению с кораблями аналогичного класса хиигарцев/вэйгров.
Корабли Хранителей подразделяются на 3 типа:
 Хранитель: класс — эсминец/носитель. Вооружение — пушка, равная по мощности орудиям Дредноута. Особенности — высокая живучесть, умение мгновенно исчезать в случае высоких повреждений или значительного перевеса противника.
 Дрон: класс — истребитель/бомбардировщик. Вооружение — пушка, равная по мощности орудиям торпедного фрегата. Особенности — высокая скорость, высокая манёвренность.
 Тягач: класс — корвет/рабочий. Вооружение — 2 пушки в передней части, равные по мощности орудиям бомбардировщика. Особенности — «обитают» в обломках древних кораблей. Нападают исключительно группой, хотя каждая единица автономна. Умеют буксировать повреждённые корабли. После изучения хиигарцами посредством оракула тягачи теперь умеют делать и хиигарцы.

История выпусков серии 
 В 2000 году было выпущено самостоятельное дополнение Homeworld: Cataclysm.
 В 2003-м году вышла вторая часть — Homeworld 2.
 В 2014 году, во время выставки PAX East, студия Gearbox Software объявила о новом сборнике Homeworld Remastered Collection.
 25 февраля 2015 года в продажу поступил сборник Homeworld Remastered Collection.
 20 января 2016 года была выпущена Homeworld: Deserts of Kharak.

Примечания

Ссылки 
 Русская Homeworld Вики

Стратегии в реальном времени
Компьютерные игры 2003 года
Научно-фантастические компьютерные игры
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Игры для Windows
Игры для macOS
Игры, использующие язык Lua
Компьютерные игры, изданные Sierra Entertainment
Компьютерные игры, локализованные 1С